Caaporã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caaporã (ort), Paraíba, 
 Caaporã (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar